Herzstück ist
 ein Bestandteil einer Eisenbahnweiche
 ein Eisenbahnprojekt in Basel, siehe Herzstück Basel